Andrea Bregno, detto anche Andrea da Milano (1418-1503) – scultore e architetto italiano
 Antonio Bregno, detto anche Antonio da Como (ca. 1400-1458) – scultore e architetto italiano
 Antonio Bregno (1591-dopo il 1640) – scultore italiano
 Giovanni Battista Bregno (?-dopo il 1523) – scultore e architetto italiano
 Girolamo Bregno (?-1651) – scultore italiano
 Jens Jacob Bregnø (1877-1946) – scultore danese
 Lorenzo Bregno (ca. 1460-1523) – scultore e architetto italiano